Landskron ist

 eine deutsche Brauerei in Görlitz, siehe Landskronbrauerei
 eine Burg in Kärnten, siehe Burg Landskron (Kärnten)
 ein Ortsteil von Villach, siehe Landskron (Villach) (Kärnten) (mit der namensgebenden Burg)
 eine Burgruine bei Bad Neuenahr-Ahrweiler, siehe Reichsburg Landskron
 eine Burgruine in Oppenheim, Rheinhessen, siehe Burg Landskron (Oppenheim)
 eine Burgruine in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Burg Landskron (Vorpommern)
 eine Burgruine im Oberelsass beim französischen Ort Leymen an der Grenze zur Schweiz, siehe Burg Landskron (Oberelsass)
 eine Burgruine in der Steiermark, siehe Landskron (Bruck an der Mur)
 der deutsche Name der tschechischen Stadt Lanškroun
 ein ehemaliger deutscher Landkreis im Sudetenland, siehe Landkreis Landskron
 der deutsche Name der polnischen Gemeinde Lanckorona im Powiat Wadowicki
 der deutsche Name des polnischen Dorfs Smolanka (Sępopol) in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Landskron, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen
 der Name der Familie Münch von Landskron, siehe Münch (Geschlecht)
 der Name der Familie Quadt von Landskron, siehe Quadt

Landskron ist der Familienname folgender Personen:

 Tamara von Landskron (* 1939), finnisches Fotomodell

Siehe auch:
 Landeskrone (Begriffsklärung)
 Landskrone
 Landskrona, Stadt in Schweden